Слейпнір ():
 Слейпнір (міфологія) — восьминогий кінь в германсько-скандинавській міфології
 Слейпнір (родовище) — шельфове нафтогазове родовище на території континентального шельфу Норвегії
 Sleipnir (музичний гурт) — німецький музичний гурт
 Sleipnir (браузер) — японський вебоглядач на основі браузерного рушія Blink

Див. також 
 Слейпнер — шведський футбольний клуб